Murawlewo () ist der Name russischer Orte:

 Murawlewo (Polewaja), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Murawlewo (Schtschetinka), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk